Балосаве може да се односи на:

Балосаве (Кнић), насеље у општини Кнић у Шумадијском округу (Србија) са 440 становника
Балосаве (Никшић), насеље у општини Никшић у Црној Гори са 42 становника